

Biografia 
Nata ad Ascoli Piceno da Giorgio Fiori e Mania Cantalamessa, Giorgia trascorre i primi anni di vita abitando in Piazza dell'Immacolata.

Con la madre ed il fratello minore Carlo Ugo, va a vivere a Grottammare, si diploma presso l'Istituto d'arte di Fermo, per poi frequentare l'Università di Camerino UNICAM e laurearsi in Disegno industriale con il massimo dei voti.

Nel 2019 si trasferisce a Roma per dedicarsi alla sua carriera artistica.

Attività artistica 
La sua carriera inizia nel 2014, quando debutta nel mondo cinematografico come figurazione speciale nel film Mio papà di Giulio Base, l'anno successivo partecipa con una performance canora al "Portico di Padre Brown" con Vincenzo Bocciarelli e nel 2016 compone la sua prima canzone "Mentirei" (inedita)..

Nel 2017 sicura della sua dedizione al mondo del cinema, recita come co-protagonista in diversi cortometraggi: "Like", "Autunno" e "Frosty Days", oltre a comparire nel cast del corto di diploma: "Di Che Morte Morire" di Stefano Merlini e Stefano Monti diretto da Francesco Amato.
Nello stesso anno interpreta il ruolo della maestra nel film dedicato al tenore Beniamino Gigli: "Un uomo e una voce".

Nel 2018 viene selezionata per il ruolo di Claudia Orsini, sorella della sposa, nella webserie ambientata nelle Marche: "Non voglio mica la luna".

Nel 2019 compare come co-protagonista nel film "Nerina" e nella serie TV "La fragilità delle membra".

Nel 2020 ha recitato (in post produzione) nella webserie "Roma Supercops" di Marco Antoniozzi.

Il 2021 è un anno estremamente prolifico nel quale ottiene la parte di Berenice in una produzione per la TV italiana "Digitare il codice segreto", appare nel film "L'Ombra del giorno" e nel lungometraggio "Lupo Bianco", ispirato alla vita di Carlo Olmo e vincitore del premio "International Starlight Cinema Award" alla 78ª edizione del Festival del cinema di Venezia.
Nello stesso periodo la vediamo recitare nei cortometraggi: "Fillide", "Diario di un Tossicodipendente", "Sovrapposizione" ed "Il vigilante".

Lo studio della musica inizia a 7 anni, quando Giorgia prende le prime lezioni di pianoforte e canto.

Come cantante, utilizza il nome d'arte: Gladiah (reso graficamente: GLADIAH) citazione personale al gladio usato nell'antica Roma e al film Il gladiatore il preferito dalla performer nel quale si identifica come combattente e vincitrice sulle avversità. Sotto tale pseudonimo ha pubblicato i singoli: Try Again e Apatia (in collaborazione con i DJ internazionali BigNoise e Yvvan Back). Il 6 agosto 2021, Apatia è stata pubblicata nella raccolta ufficiale di musica Dance Hit Mania Dance Estate 2021. 
Dal 15 marzo 2021, è stata scelta per affiancare Gianfranco Valenti come speaker radiofonica nel programma Go'radio, ideato e prodotto dal gruppo di comunicazione The Skill, che va in onda in diretta nei punti vendita Tigotà. Giorgia lascerà il programma per dedicarsi alla carriera di attrice.
Il 5 febbraio 2022, si esibisce durante la 72ª edizione del Festival di Sanremo, prima della finale, all’interno di Casa Sanremo, nel contest "Casa Sanremo The club". Presentando il suo inedito "Ego-insta", singolo inserito all’interno della compilation Hit Mania Dance Champions New Talent 2022..

Filmografia

Cinema 
 Un uomo e una voce - A Beniamino Gigli, regia di Giuseppe Conti (2017)
 Nerina, regia di Alessandro della Casa (2019)
 L'ombra del giorno, regia di Giuseppe Piccioni (2021)
 Lupo Bianco, regia di Tony Gangitano (2021)
 New Life, regia di Ivan Polidoro (2022)
 Ancora volano le farfalle, regia di Joseph Nenci (2023)

Televisione 
 Digitare il codice segreto, regia di Fabrizio Costa (2021)

Cortometraggi
 Like, regia di Andrea Giancarli (2017)
 L'immaginario, regia di Operapop (2019)
 Diario di un tossicodipendente, regia di Giorgio Picinni Leopardi (2021)
 Sovrapposizione, regia di Lucrezia Mariotti (2021)
 Fillide, regia di Anna Concetta Consarino (2021)
 Il vigilante, regia di Francesco Audino (2022)
 RomeAntic, regia di Stefano Antonio Mangia (2022)

Discografia

Singoli
 2021 – Try Again (con Bignoise e Yvvan Back)
 2021 – Apatia
 2022 – Ego.insta

Conduttrice 
 VediamoCINEMarche  II edizione, 23 luglio 2021 - Porto Recanati (MC)  CineOFF  II edizione, 19 settembre 2021 - Offagna (AN)
 Fara Film Festival III edizione dal 20 al 24 luglio 2022- Fara in Sabina (RI) Ascoli Summer festival I edizione dal 11 al 13 agosto 2022 - Ascoli Piceno (AP)
 Piceno Cinema Festival I edizione Ascoli Piceno (AP)''

Riconoscimenti 
 2021 – Talento Grottammarese “LleGrotte’s Talent” come personaggio rivelazione dell’anno
 2022 – Premio CNA-Fashion Mood
 2022 – Premio Younger’s In movie – Casa Fabrique
 2022 – Premio Cinema è Donna – CineOff

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni